Cascinotti steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Crescentino in der Provinz Vercelli, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Terranova dei Passerini in der Provinz Lodi, Italien